Pulau Rengas (Pangean), een plaats in Indonesië
Pulau Rengas (Bangko Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing